Райо́н Ідзу́мі (, ) — дослівно: «Джерельний район».

Район Ідзумі (Йокогама)
Район Ідзумі (Сендай)

Див. також 
Ідзумі